Slib může označovat:

 Slib – ústní nebo písemný závazek
 Slib (Friedrich Dürrenmatt) – román Friedricha Dürrenmatta (1958)
 Slib (Jiří Kratochvil) – román Jiřího Kratochvila (2009)

Externí odkazy